Петров, Василий Петрович (1736—1799) — русский поэт и переводчик, педагог, статский советник.
 Петров, Василий Петрович (1770—1810) — русский художник, академик Императорской Академии художеств.
 Петров, Василий Петрович (1778—1829) — русский архитектор.
 Петров, Василий Петрович — Георгиевский кавалер; генерал-майор; № 6700; 3 декабря 1842.
 Петров, Василий Петрович (1821/1823—1864) — российский журналист и переводчик.
 Петров, Василий Петрович (1869—1929) — русский генерал.
 Петров, Василий Петрович (1912—2002) — полковник авиации, Герой России.
 Петров, Василий Петрович (род. 1939) — советский и чувашский писатель.
 Примечания